Aldeavieja de Tormes kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Aldeavieja de Tormes (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Aldeavieja de Tormes (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar